Пётр Никола́евич Ста́рцев:
 Старцев, Пётр Николаевич (1923—1994) — советский писатель, счетовод, бухгалтер.
 Старцев, Пётр Николаевич (род. 1960) — бард; лауреат Ильменского и Грушинского фестивалей.